Anthony kan som auktorsförkortning betyda:

 Harold Elmer Anthony
 Alfred Webster Anthony
 John Anthony

Robotskapade auktorsförkortningar